Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Krysiak – polski piłkarz ręczny
 Grzegorz Krysiak – polski piłkarz
 Piotr Krysiak – polski łyżwiarz szybki, działacz hokejowy
 Piotr Krysiak – polski dziennikarz śledczy, pisarz
 Ludwika Krysiak – polska funkcjonariuszka więzienna, żołnierz podziemia